Welzin bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:
 Welzin (Damshagen), Ortsteil von Damshagen, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Welzin (Passow), Ortsteil von Passow, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Welzin (Usedom), Ortsteil von Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Siehe auch:
 Weltzin
 Weltzien